Броне́вский — польская фамилия.

Известные носители:
 Броневский, Валериан Алексеевич (1858—1928) — российский революционер.
 Броневский, Владимир Богданович (1784—1835) — генерал-майор, военный писатель, автор «Записок морского офицера» и «Истории Донского войска».
 Броневский, Владислав (1897—1962) — польский поэт, переводчик и редактор.
 Броневский, Дмитрий Богданович (1795—1867) — генерал-лейтенант, директор Императорского Царскосельского лицея.
 Броневский, Иван Николаевич (1826—1881) — генерал-майор, отличившийся во время штурма Карса в 1855 году.
 Броневский, Павел Николаевич (1816—1886) — русский генерал, участник Кавказской войны (1817—1864) и Крымской войны.
 
 Броневский, Мартин (умер в начале XVII века) — польский дипломат на службе у Стефана Батория.